Balog Tibor (Kakucs, 1966. március 1. –) válogatott labdarúgó, középpályás, csatár.

Pályafutása

Klubcsapatban
1978-ban a Kakucs csapatában kezdte a labdarúgást. Itt figyelt fel rá az MTK-VM és 1984-ben leigazolta. 1984 és 1986 között két éven át volt a kék-fehérek játékosa, de nem vált meghatározó játékossá a csapatban. A több játék lehetőség miatt a Váci Izzó csapatához igazolt, ahonnan két év múlva tért vissza az MTK-VM-hez. Ugyanebben az évben a válogatottban is bemutatkozott. 1984 és 1993 között az MTK-ban 133 bajnoki mérkőzésen szerepelt és 37 gólt szerzett. 1993-ban a belga RSC Charleroi együtteséhez szerződött.

A válogatottban
1988 és 1997 között 37 alkalommal szerepelt a válogatottban és 2 gólt szerzett.

Sikerei, díjai
 Magyar bajnokság
 2.: 1989–90
 3.: 1988–89

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források

Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Az MTK labdarúgói
A Vác FC labdarúgói
Az RSC Charleroi labdarúgói
1966-ban született személyek
Élő személyek
A Mons labdarúgói